Gunnison kan syfta på:

 Gunnison, Colorado
 Gunnison, Mississippi
 Gunnison, Utah

Se även 
 Gunnison County